

Muziek 
Singles en ep's

 Sirens (Jeff Lynne), een single uit 1990 van de Britse zanger Jeff Lynne
 Sirens (Dizzee Rascal), een single uit 2007 van de Britse rapper Dizzee Rascal
 Sirens (Pearl Jam), een single uit 2013 van de Amerikaanse rockband Pearl Jam
 Sirens (Level 42), een ep uit 2013 van de Britse jazzfunkband Level 42
 Sirens (Cher Lloyd), een single uit 2014 van de Britse zangeres Cher Lloyd

Albums
 Sirens (Astarte), een album uit 2004 van de Griekse metalband Astarte
 Sirens (Gorgon City), een album uit 2014 van het Britse duo Gorgon City
 Sirens (It Dies Today), een album uit 2006 van de Amerikaanse metalcoreband It Dies Today
 Sirens (Nicolas Jaar), een album uit 2016 van de Amerikaans artiest Nicolas Jaar
 Sirens (Nine Black Alps), een album uit 2012 van de Britse rockband Nine Black Alps
 Sirens (On the Might of Princes), een album uit 2003 van de Amerikaanse punkband On the Might of Princes
 Sirens (Savatage), een album uit 1983 van de Amerikaanse heavymetalband Savatage
 Sirens (Sublime with Rome), een album uit 2015 van de Amerikaanse band Sublime with Rome
 Sirens (S.J. Tucker), een album uit 2006 van de Amerikaanse zangeres S.J. Tucker
 Sirens (The Weepies), een album uit 2015 van het Amerikaanse duo The Weepies
Bands
 Sirens (Amerikaanse band), een Amerikaanse metalcoreband
 Sirens (Britse band), een Britse meidengroep

Film/televisie 
 Sirens (1994), een Australisch-Britse film uit 1994
 Sirens (1999), een Amerikaanse televisiefilm uit 1999
 Sirens (televisieserie uit 1993), een Canadees-Amerikaanse 35-delige televisieserie uitgezonden van 1993-1995
 Sirens (televisieserie uit 2002), een Britse tweedelige televisieserie uitgezonden in 2002
 Sirens (televisieserie uit 2011), een Britse zesdelige televisieserie uitgezonden in 2011
 Sirens (televisieserie uit 2014), een Amerikaanse 23-delige televisieserie uitgezonden van 2014-2015

Anders 
 Sirens Football Club, een voetbalclub uit Malta